Fijewo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Fijewo (Lubawa) (dt. Fiewo), Dorf der Gmina Lubawa in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Fijewo (Radzyń Chełmiński), Dorf der Gmina Radzyń Chełmiński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern